Mužská čtyřhra European Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla australsko-novozélandská dvojice John Peers a Michael Venus, jejíž členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Francouzů Nicolas Mahut a Fabrice Martin, který ve finále za 54 minut deklasoval nizozemské turnajové trojky Wesleyho Koolhofa a Jeana-Juliena Rojera po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. První společný start v deblových soutěžích proměnili v trofej. Mahut na okruhu ATP Tour vybojoval třicátý čtvrtý titul ze čtyřhry a pro Martina to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (finále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2021
ATP Tour 2021